Фалюшино — название населённых пунктов в России:

 Фалюшино — деревня в Палехском районе Ивановской области.
 Фалюшино — деревня в Савинском районе Ивановской области.